Корнеево — название населённых пунктов в России:

 Корнеево — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Корнеево — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Корнеево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.

См. также